Governo Abe può riferirsi a quattro governi del Giappone guidati da Shinzō Abe:
 Governo Abe I – gabinetto del Giappone in carica dal 26 settembre 2006 al 12 settembre 2007
 Governo Abe II – gabinetto del Giappone in carica dal 26 dicembre 2012 al 24 dicembre 2014
 Governo Abe III – gabinetto del Giappone in carica dal 24 dicembre 2014 al 1º novembre 2017
 Governo Abe IV – gabinetto del Giappone in carica dal 1º novembre 2017 al 16 settembre 2020